

Patronyme 

 Christopher Morahan (1929-2017), metteur en scène de théâtre et réalisateur anglais ;
 Edythe Morahan de Lauzon, poétesse canadienne ;
 Hattie Morahan (1979- ), actrice anglaise ;
 Andy Morahan (1958- ), réalisateur anglais ;
 Luke Morahan (1990- ), joueur australien de rugby à XV.

Homonymie
Homonymie de patronyme